Sternchen steht für:

 Sternchen (Schriftzeichen), Asterisk *, typografisches Symbol
 Sternchen (Radio), ein Transistorradio des DDR-Kombinats Sternradio
 Sternchen, Kinderbeilage der Zeitschrift Stern, siehe Stern (Zeitschrift) #Beilagen
 Gendersternchen, als Kurzform: Schreibweise zur Gleichbehandlung aller Geschlechter
 Filmsternchen, als Kurzform, siehe Star (Person)

Siehe auch:
 Stern (Begriffsklärung)